.geo  è stato proposto come dominio di primo livello generico dalla SRI International, ma non ha ricevuto l'approvazione da parte dell'ICANN.
L'uso previsto era come associazione fra un luogo del pianeta e la risorsa Internet.
Ad esempio un indirizzo poteva essere luogo.2e7n.22e34n.geo, in cui erano indicate il nome della locazione e le sue coordinate.L'indirizzo non doveva essere immesso dall'utente, ma era solo un metodo di raccordo, ad esempio, da un GPS ad un sito web con informazioni geografiche.Questo sistema è stato criticato in quanto la destinazione d'uso può essere coperta da sistemi già esistenti. Ad esempio con sottodomini di .arpa, anziché creare un nuovo dominio; oppure inserendo dei metadata opportuni all'interno dei siti web.

Il 16 marzo 2001 l'ICANN ha rifiutato definitivamente la proposta.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello